Eitzen ist die Ortsbezeichnung von
 einem Teil der Gemeinde Affinghausen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Eitzen I, Ortsteil der Einheitsgemeinde Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) in Niedersachsen
 Eitzen II, Ortsteil der Gemeinde Hanstedt (Landkreis Uelzen) in Niedersachsen
 Eitzen (Minnesota), Ort im Bundesstaat Minnesota in den Vereinigten Staaten

Eitzen ist der Familienname folgender Personen:
 Dirick van Eitzen (auch Dietrich von Eitzen, 1544–1598), Hamburger Bürgermeister von 1589–1598
 Paul von Eitzen (1521–1598), lutherischer Theologe und Reformator
 Albrecht von Eitzen (1578–1653), Hamburger Bürgermeister von 1623–1653 und Admiral der Hamburger Flotte
 Gerhard Eitzen (1916–1996), deutscher Hausforscher